Шестой сезон стал заключительным сезоном американского драматического телесериала «Остаться в живых». В США показ сезона осуществлял телеканал ABC с февраля по май 2010 года. В России параллельную (с задержкой в 5 дней) трансляцию сезона осуществляет Первый канал. Шестой сезон должен был продлиться 17 часов, как и пятый, но было принято решение продлить его до 18 часов за счёт того, что первая и последняя серии будут сдвоенными (двухчасовыми).

В финальном сезоне продюсеры обещают раскрыть такие давно тянущиеся загадки, как дымовой монстр, четырёхпалая статуя Тауэрт и личности скелетов из серии первого сезона «Восток — дело тонкое». Мэттью Фокс заявил в интервью, что в финальном сезоне персонажи Джек Шепард и Джон Локк «столкнутся лицом к лицу». Примерно треть финального сезона сосредоточится на одной временной линии и она «будет абсолютно линейной — никаких флешбеков, всё». Фокс также был долгое время единственным из актёрского состава, кто знал финал сериала.

Актёрский состав 

В шестом сезоне четырнадцать главных персонажей, десять из которых были и в пятом сезоне, к ним присоединяются три новых героя и один возвращается из четвёртого сезона. К концу прошлого сезона в сериале было две сюжетные линии, в связи с чем актёрский состав можно условно разделить на две группы. Первая сюжетная линия следит за теми, кто застрял в 1977 году и взорвал водородную бомбу на Острове в попытке изменить будущее: доктором Джеком Шепардом (Мэттью Фокс), бывшей беглой преступницей Кейт Остин (Эванджелин Лилли), миллионером Хьюго «Хёрли» Рейесом (Хорхе Гарсиа), бывшим военным Саидом Джарра (Навин Эндрюс), мошенником Джеймсом «Сойером» Фордом (Джош Холлоуэй), медиумом Майлзом Стромом (Кен Люн) и бывшим вышибалой мафии Джином Квоном (Дэниел Дэ Ким]). Вторая сюжетная линия следит за группой людей, находящихся на Острове в наши дни в конце 2007 года. 
В неё входят: Сун Квон (Ким Юнджин), вернувшаяся на Остров в поисках мужа Джина, Бенджамин Лайнус (Майкл Эмерсон), бывший лидер коренного населения Острова, известного как Другие, умерший пассажир рейса 815 Джон Локк (Терри О'Куинн), пилот Фрэнк Лапидус (Джефф Фэйи), Ричард Алперт (Нестор Карбонель), нестареющий советник Других и одна из выживших с рейса 316 Илана (Зулейка Робинсон). Карбонель был назван участником основного актёрского состава исполнительными продюсерами на Comic-Con 2009, после того, как был приглашённой звездой в трёх предыдущих сезонах, и Фэйи был подтверждён Линделофом как один из основных актёров в шестом сезоне. Участие в качестве главного персонажа Иланы было подтверждено в пресс-релизе, в пятом сезоне Робинсон была приглашённой звездой. Также возвращается Эмили де Рэвин, которая отсутствовала во время пятого сезона и заморозила контракт, чтобы вернуться в заключительном сезоне в роли Клэр Литтлтон — молодой матери, которую последний раз видели в перемещающейся хижине с её покойным отцом.

Несколько бывших актёров сериала вернутся в него, или, по крайней мере, были приглашены. Генри Йен Кьюсик сыграет Десмонда Хьюма, который покинул Остров и живёт со своей женой Пенни (Соня Уолгер), которая также возвращается. Элизабет Митчелл вновь исполнит роль специалиста по бесплодию доктора Джульет Бёрк. Митчелл заявила, что её возвращение поспособствует развитию истории. Планируется, что Доминик Монаган сыграет погибшую рок-звезду Чарли Пэйса в четырёх сериях. Продюсеры также подтвердили, что Джереми Дэвис появится в роли умершего физика Дэниела Фарадея в нескольких сериях. Иэн Сомерхолдер также подтвердил, что он вернётся к роли погибшего Буна Карлайла в паре серий. Ребекка Мэйдер, игравшая антрополога Шарлотту Льюис, тоже заявляет, что она вернётся в сериал. Продюсерами было также подтверждено, что Гарольд Перрино и Синтия Уотрос, которые играли Майкла Доусона и Либби Смит, соответственно, появятся во второй половине сезона Говоря о возвращении Либби, Кьюз заметил: «Наконец, на все ваши вопросы [о Либби] будут ответы», однако, Линделоф в шутку ответил: «Нет, их не будет». Мэгги Грейс, которая исполняла роль Шеннон Рутерфорд — сводной сестры Буна — также было предложено вернуться, но актриса до сих пор не ответила на предложение из-за своего напряжённого графика съёмок Кроме того, сценаристы хотят вернуть персонаж Уолта Ллойда, однако Малкольм Дэвид Келли, который играл Уолта, успел сильно повзрослеть, и продюсеры работают над преодолением этого препятствия.

К второстепенным персонажам, которые должны вернуться, относятся: отец Джека и Клер, доктор Кристиан Шепард (Джон Терри), богатый промышленник и бывший лидер Других Чарльз Уидмор (Алан Дэйл), бывшая Другая Элоиза Хоукинг (Фионнула Флэнаган), бывшая девушка Локка, Хелен Норвуд (Кэти Сагал), бывший начальник Хёрли, Рэнди Нэйшнз (Билли Рэй Гэллион), загадочный пассажир рейса 316 Брэм (Брэд Уильям Хэнке), умерший одноглазый Другой Михаил Бакунин (Эндрю Дивофф), наёмники Мартин Кими (Кевин Дюранд) и Омар (Энтони Азизи), Винсент — пёс, который выжил в катастрофе рейса 815 и живёт на Острове, школьный учитель Лесли Арцт (Дэниел Робук), стюардесса рейса Oceanic 815 Синди Чендлер (Кимберли Джозеф), пристав, поймавший Кейт, Эдвард Марс (Фредрик Лене), пассажир рейса 815 Нил (Шон Уэйлен), хирург Других Итан Ром (Уильям Мэйпотер), отец Бена Роджер Лайнус (Джон Гриз) и дети-сироты Эмма и Зак (Кирстен Хэвлок и Микки Гро). Кроме этого, Грег Гранберг кратко сыграет роль пилота рейса 815 Сета Норриса, озвучив его в премьере сезона Марк Пеллегрино сыграет роль Джейкоба, загадочного человека, отвечающего за Остров, а Титус Уэлливер вновь исполнит роль не менее таинственного безымянного персонажа, который, как представляется, противостоит ему в финале пятого сезона.

В шестом сезоне также появилось несколько новых персонажей: актёр телесериала «Дедвуд» Джон Хоукс сыграл персонажа по имени Леннон, а японский актёр Хироюки Санада получил роль Догена, который играет жизненно важную роль в этом сезоне. Кроме того, Уильям Атертон выступил в качестве приглашённой звезды сериала, а Шейла Келли сыграла девушку по имени Зоуи.

Список серий

Примечания

Ссылки 
 

 
Телесезоны США 2010 года